Фінал Кубка Футбольної ліги 2011 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2010—2011, 51-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 27 лютого 2011 року на стадіоні «Вемблі», зіграли лондонський «Арсенал» та «Бірмінгем Сіті».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

2011
2011 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
2011 в англійському спорті